Серге́й Гле́бов: Глебов, Сергей Витальевич (род. 1964) — советский легкоатлет-копьеметатель.
 Глебов, Сергей Иванович (1736—1786) — русский поэт и переводчик.